Чкаловское — топоним:

Россия 
 Чкаловское — деревня в Иглинском районе Башкортостана.
 Чкаловское — село в Спасском районе Приморского края.
 Чкаловское — муниципальный округ Санкт-Петербурга.
 Чкаловское — село в Ровенском районе Саратовской области.
 Чкаловское — нефтяное месторождение в Томской области.
Чкаловское — до 1994 г. название села Шыгырдан в Батыревском районе Чувашской Республики.

Украина 
 Чкаловское — посёлок городского типа в Чугуевском районе Харьковской области.

См. также 
 Чкаловское сельское поселение
 Чкалов
 Чкалова
 Чкаловка
 Чкалово
 Чкаловск
 Чкаловская
 Чкаловский